Вяз может означать:

 Вяз () — род деревьев семейства Вязовые.
 «Вяз» — советский научно-исследовательский проект по разработке приборов ночного видения (закончен в 1976 году).

Населённые пункты 
Белоруссия
 Вяз — деревня в Брестской области.
Россия
 Вяз — село в Кировской области.
 Вяз — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Вяз — село в Нижегородской области.
 Вяз — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.

Водные объекты 
 Вяз — река в Клинском районе Московской области, приток Ямуги.
 Большой Вяз — озеро в Новосокольническом районе Псковской области.
 Малый Вяз — озеро в Новосокольническом районе Псковской области.

Примечания

См. также